Shapeshifter (Gong), album van Gong uit 1992.
 Shapeshifter-US (Gong), album van Gong uit 1996.
 Shapeshifter (2005), Amerikaanse film uit 2005.
 Shapeshifter (album), album van Santana uit 2012.
 Shapeshifter (band), Nieuw-Zeelandse drum-en-bassgroep.